La clinica dell'amore – manga hentai disegnato da Haruka Inui a partire dal 1987.
La clinica dell'amore – film erotico italiano del 1976 diretto da Renato Cadueri
La clinica dell'amore – film commedia franco-belga-lussemburghese del 2012 diretto da Artus de Penguern